Psi Aquarii è una denominazione stellare che fa riferimento a tre stelle distinte:
 Psi1 Aquarii, una gigante arancione di magnitudine 4,24.
 Psi2 Aquarii, una stella bianco-azzurra di sequenza principale di magnitudine 4,41.
 Psi3 Aquarii, una stella bianca di magnitudine 4,99.